Amerikai Egyesült Államok
 Syracuse (Indiana)
 Syracuse (Kansas)
 Syracuse (Missouri)
 Syracuse (New York)
 Syracuse (Nebraska)
 Syracuse (Ohio)
 Syracuse (Utah)
Egyéb
 Syracuse (műhold), francia katonai műholdak
Hasonló néven
 Siracusa (Szürakuszai), olasz város